Новак Джокович (1987) — сербський тенісист, перша ракетка світу.
 Дівна Джокович, Дівна Джокіч (*6 червня 1915 — 14 січня 2005) — югославська акторка.